Miñoso est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Silvio Pedro Miñoso (1976-), footballeur cubain ;
 Yuderkys Espinosa Miñoso, philosophe, écrivaine et chercheuse féministe, antiraciste et décoloniale de la République Dominicaine.

Pseudonyme 

 Minnie Miñoso (1925-2015), joueur cubain de baseball.

Patronyme hispanique